John Warburton (1899-1981) est un acteur britannique.
 John Warburton (1682–1759) était un officier d'armes notoire pour la perte de manuscrits littéraires au .
 John Warburton () était un chef du mouvement des baptistes particuliers.